Бибергемюнд () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Майн-Кинциг. Население составляет 8.343 человека (2009). Занимает площадь 78,55 км². Официальный код — 06 4 35 003.

Община подразделяется на 6 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 www.biebergemuend.de Официальная страница

Города Гессена